Autograf (grč. αὐτόγραφος: vlastoručan) može biti:
 autograf, u pomoćnim povijesnim znanostima, je potpis u ispravama na temelju kojega se saznaje po čijoj je naredbi neka povelja sastavljena. U nepotpisanim vladarskim ispravama obično se nalazi formula iz koje se vidi da je njezino zapisivanje uslijedilo po vladarovoj zapovijedi (lat. rege ordinante, zapovidih kraljevstva mi zapovidju).
 stereoautograf, u geodeziji, je mehaničko-optički aparat za kartiranje terena na osnovi dviju fotografija promatranoga područja.
 higrograf je vrsta autografa koji neprestano bilježi relativnu vlagu.
 termograf, u meteorologiji, je vrsta autografa za neprekidno bilježenje temperature zraka ili tla.
 barograf je autograf za stalno bilježenje tlaka zraka.
 seizmograf je vrsta autografa kojim se mjere i bilježe pomaci tla tijekom potresa.
 anemograf je autograf koji trajno bilježi brzinu i smjer vjetra na papirnatoj vrpci ili elektronički medij.

Izvori